Het WTA-tennistoernooi van Melbourne (officieel Gippsland Trophy) van 2021 vond plaats van zaterdag 30 januari tot en met zondag 7 februari 2021 in de Australische stad Melbourne. Het was een geïmproviseerde editie van het toernooi, in verband met de coronapandemie – daardoor was er voor dit evenement geen kwali­fi­ca­tie­toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van Melbourne Park. Op donderdag 4 februari werden alle wedstrijden in Melbourne voor een dag stilgelegd, omdat een hotel­medewerker positief was getest op covid-19. Daardoor liep de geplande einddatum van het toernooi (zaterdag 6 februari) een dag uit. Tijdens de reste­rende drie dagen werden alle partijen die niet in twee sets konden worden afgerond, beslist met een match-tiebreak.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Jekaterina Aleksandrova.

Het zevende reekshoofd, Elise Mertens uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Estische Kaia Kanepi in twee sets. Het was Mertens' zesde WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won US$ 50.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Mertens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de als tweede geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Latisha Chan in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun zesde gezamen­lijke titel. Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Siniaková vier.

De Belgische Elise Mertens speelde samen met Andreja Klepač (Slovenië). Zij waren het vierde reekshoofd en kregen een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij verloren echter hun openingspartij in de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Melbourne 2021 - 1
Melbourne - 1